Lublinski ist der Name folgender Personen:
 Jan Lublinski (* 1960), Wissenschaftsjournalist
 Samuel Lublinski (1868–1910), Schriftsteller, Literarhistoriker und Religionsphilosoph